El Gran Premi dels Estats Units de motociclisme de 2013, oficialment 2013 Red Bull U.S. Grand Prix, fou la novena cursa de la temporada 2013 de motociclisme.

La cursa es disputà al Circuit de Laguna Seca (Monterey, Estats Units) el 21 de juliol de 2013 i només tingué la prova de MotoGP.

Classificació

MotoGP 

Estats Units
Competicions motociclistes als Estats Units